Трке на 200 метара слободним стилом за мушкарце на светском првенству у воденим спортовима одржане су у оквиру 14 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају, Кина.

Квалификације и полуфинала одржана су 25. јула а финална трка 26. јула на пливалишту у Шангају. Током такмичења оборена су два национална рекорда.

Победници

Актуелни светски рекорди 
Пре почетка такмичења важили су следећи светски рекорди:

На такмичењу није остварен ни један нови светски рекорд.

Резултати

Квалификације 

У овој дисциплини било је пријављено укупно 60 пливача који су у квалификацијама били подељени у 8 група. Пласман у полуфинала обезбедило је 16 пливача са најбољим резултатима у квалификацијама.

Полуфинала 
Полуфинала су одржана исти дан када и квалификације, само у вечерњем програму од 18:57.

Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале 
Финале је пливано 25. јула у 18:02.

Референце

Спољашње везе 
 -{2011 World Aquatics Championships: Men's 200 metre freestyle entry list, from OmegaTiming.com;}- retrieved 2011-07-23.
 -{FINA World Championships, Swimming: Ryan Lochte Bests Michael Phelps For 200 Free Gold, Swimming World Magazine (2011-07-26);}-

Светско првенство у пливању 2011.